Santomauro – cognome italiano
 Luigi Santomauro – meteorologo e docente italiano